Петрина — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Петрина, Дмитрий Яковлевич (1934—2006) — советский математик, академик НАН Украины.
 (482) Петрина — астероид главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу S.